Talebi ist der Familienname folgender Personen:
 Abbas Talebi (* 1967), iranischer Gewichtheber
 Aboutaleb Talebi (1945–2008), iranischer Ringer
 Farshid Talebi (* 1981), iranischer Fußballspieler
 Jalal Talebi (* 1942), iranischer Fußballspieler